Marr kan syfta på följande:

 Marr, South Yorkshire, ort i Storbritannien
 Mount Marr, berg i Antarktis